L'équipe de Zambie de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs zambiens. Elle est placée sous l'égide de la Fédération de Zambie de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres

Liens externes 

Zambie
Basket-ball
Basket-ball en Zambie